Lange Gasse steht für folgende Straßen:
 Lange Gasse (Beilngries), siehe Liste der Baudenkmäler in Beilngries
 Lange Gasse (Dinkelsbühl), siehe Liste der Baudenkmäler in Dinkelsbühl/Kernstadt #L
 Lange Gasse (Iphofen), siehe Liste der Baudenkmäler in Iphofen
 Lange Gasse (Stadtschlaining), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Stadtschlaining
 Lange Gasse (Wien), siehe Liste der Straßennamen von Wien/Josefstadt
 Lange Gasse (Zeil am Main), siehe Liste der Baudenkmäler in Zeil am Main

Siehe auch:

 Lange Straße